DHS ima više značenja.

 3,4-Dihidroksistiren, inhibitor fenilalaninske hidroksilaze
 Ministarstvo unutrašnje bezbednosti SAD, američka vladina služba